Patriarh (iz stare grščine, prvi med očeti) je 
naziv in hierarhični položaj v krščanskih verskih skupnostih
najstarejši in navadno najvplivnejši član skupnosti; starosta

Glej tudi
 patriarhat